Эресо́с ( ) — деревня в Греции на западе острова Лесбоса. Расположена в 54 километрах к северо-западу от Митилини. Входит в общину (дим) Дитики-Лезвос в периферийной единице Лесбосе в периферии Северных Эгейских островах. Население 1086 жителей по переписи 2011 года. Жители преимущественно заняты в животноводстве, туризме и добыче природного камня.

История 

Древний Эрес (), родина Теофраста и Фания, а также поэтессы Сапфо, находился на месте Скала-Эресу. Назван по Эресу, сыну царя Макара. Эрес был покинут в конце XVII века из-за угрозы пиратов. Современная деревня Эресос была основана в 4 километрах к северу.

В Скала-Эресу находятся руины древнехристанской трёхнефной базилики Святого Андрея, первоначально посвящённой Иоанну Крестителю и построенной в первой половине V века. В базилике в 740 году был погребён архиепископ Андрей Критский, скончавшийся в путешествии из Константинополя. К юго-востоку от Скала-Эресу находится руины Охиро-Вигла (), акрополя древнего Эреса.

В ходе Греческой революции  в Скала-Эресу Димитриос Папаниколис при помощи брандера взорвал турецкий фрегат «Мансурия» с 84 орудиями и 1100 человек экипажа. Непосредственным следствием этого события было возвращение турецкого флота в Дарданеллы, благодаря чему остров Самос был спасен.

География 
Эресос находится в скалистом районе с зарослями маквиса и редкими лесами дуба . Вблизи Эресоса находится окаменелый лес Лесбоса. Область Эресоса является важным местом обитания хищных и других перелётных птиц. Постоянно обитают: средний пёстрый дятел, курганник, малый скалистый поползень, средиземноморская славка. Здесь выводят птенцов: змееяд, степная пустельга, чеглок Элеоноры, маскированный сорокопут, испанская каменка, субальпийская славка, серая овсянка, красноклювая овсянка, черноголовая овсянка.

Сообщество Эресос 
В общинное сообщество Эресос входят пять населённых пунктов. Население 1611 жителей по переписи 2011 года. Площадь 65,609 квадратных километров.

Население

Примечания 

Населённые пункты Лесбоса